Plaats in Indonesië
 Tampung (Lekok), een plaats in het bestuurlijke gebied Pasuruan in de provincie Oost-Java
 Tampung (Rembang), een plaats in het bestuurlijke gebied Pasuruan in de provincie Oost-Java